Синьша — наименование географических объектов в Белоруссии:

 Синьша — ландшафтный заказник в Витебской области.
 Синьша — озеро в Россонском районе Витебской области.